Кубок Еквадору з футболу 2022 — 2-й розіграш кубкового футбольного турніру у Еквадорі. Титул вперше здобув Індепендьєнте дель Валле.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|6 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|10 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|20 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|21 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|27 липня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|28 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|3 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 серпня 2022

|}

1/2 фіналу

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|9 листопада 2022

|}

Посилання 
 Кубок Еквадору на soccerway 

2022
Еквадор
2022 в еквадорському спорті